Сергей Добротин:
 Добротин, Сергей Святославович (род. 1932) — советский и российский кардиохирург.
 Добротин, Сергей Фёдорович (1854—1918) — русский генерал.